Albumy numer jeden w roku 1982 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1982 (USA)